Ed Jones
 Ed Jones (1995) brit autóversenyző

Eddie Jones
 Eddie Jones (1926–1959) Guitar Slim, amerikai bluesgitáros
 Eddie Jones (1935–1999) amerikai illusztrátor
 Eddie Jones (1934–2019) amerikai színész
 Eddie Jones (1971) amerikai kosárlabdázó

Edward Jones
 Edward Jones (1796–1835) walesi építész
 Edward C. Jones (1822–1902) amerikai építész
 Edward Jones (1856–1920) amerikai statisztikus, a Dow Jones & Company társalapítója
 Edward Jones (1881–1951) olimpiai ezüstérmes brit lacrosse-játékos
 Edward Vason Jones (1909–1980) amerikai neoklasszikus építész
 Edward Jones (1939) angol építész